Pelourinho de Linhares pode referir-se a:
 Pelourinho de Linhares - pelourinho situado na freguesia de Linhares, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, em Portugal.
 Pelourinho de Linhares - pelourinho situado na freguesia de Linhares, no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda.